Села:
 Грицаївка — Луганська область, Сватівський район
 Грицаївка — Полтавська область, Кобеляцький район